Panzerfaust steht für:

 Panzerfaust, eine deutsche Panzerabwehrhandwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg
 davon abgeleitet ist Panzerfaust im Deutschen ein generischer Begriff für bestimmte Typen reaktiver Panzerbüchsen und wird oder wurde in der Bundeswehr für folgende Waffen verwendet:
 leichte Panzerfaust 44 mm
 schwere Panzerfaust 84 mm
 Panzerfaust 3

Weitere Begriffsverwendungen:

 Unternehmen Panzerfaust, ein deutsches Kommandounternehmen im Zweiten Weltkrieg
 Panzerfaust (Album), Album der norwegischen Metal-Band Darkthrone
 Panzerfaust Records, ehemaliges US-amerikanisches Musiklabel
 ursprünglicher Name der deutschen Punk-Band EA80
 Panzerfaust (Band), eine kanadische Black-Metal-Band
 Panzerfaust (Armeezeitung), eine Propaganda-Zeitung

Siehe auch: